Ollinluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ollinluoto (ö i Egentliga Finland), Åbo, 
 Ollinluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Ollinluoto (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Ollinluoto (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar